Ulica Nowa w Raciborzu
 Ulica Nowa we Wrocławiu

Nowa